

een vogel, zie raaf
Raven (Bulgarije) - een plaats in Bulgarije
Raven (Virginia) - een plaats in de Verenigde Staten
Raven (band) - een Britse metalband
Raven (DC Comics) - een superheldin
Raven (aap) - De chimpansee Raven (Wall Street)
Raven - Feestgenre

Personen
 Alexander Raven Thomson - Brits fascistisch politicus
 Raven Chacon - Navajo componist en kunstenaar
 Chief Raven Fox - opperhoofd van de Notowega
 Raven Grimassi - schrijver
 Raven-Symoné - Amerikaans actrice en zangeres
 Raven van Dorst - Nederlands presentatrice
 Raven (porno) - pornoactrice
 Raven Riley - pornoactrice
 Robert Raven Kraft - Amerikaans atleet
 Raven - de naam waaronder de Amerikaanse professioneel worstelaar Scott Levy optreedt
 Peter Raven - een botanicus 
 John Raven - ontwerper van de Progressive Matrices

Amerikaanse leger
USS Raven - diverse Amerikaanse militaire vaartuigen
EF-111A Raven - Een vliegtuig voor elektronische oorlogsvoering
AeroVironment RQ-11 Raven - een Amerikaans onbemand vliegtuig

Film en televisie
Raven (Britse serie) - een televisieserie
Raven (Amerikaanse serie) - een televisieserie
Raven (spelshow) - een spelshow voor kinderen a BBC Scotland children's game show
That's So Raven - een Amerikaanse sitcom
Raven (1996) - videofilm van Russell Solberg met Burt Reynolds
Raven (2010) - van Aaron Pope met Meadow Williams

Personages
Raven (DC Comics) - een personage van de Teen Titans
Raven (novel) - zwaardmeesteres in de fantasromans van Richard Kirk
Raven Baxter - hoofdfiguur uit That's So Raven
Sir Raven - personage uit The Grim Adventures of Billy and Mandy
Mr. Raven - een personage uit Lilith, een roman van George Macdonald